Dywizje piechoty noszące numer 79:

 79 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (do 1917)
 79 Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej
 79 Zaporoska Dywizja Strzelecka Gwardii Armii Czerwonej (przemianowana z 284 Dywizji Strzeleckiej) 
 79 Dywizja Piechoty Wehrmachtu (1939-1945)
 79 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych (1917-1919 i 1942-1945)

Zobacz też
 79 Dywizja Pancerna